Жуан Соуза:
 Соуза, Жуан (род. 1988) — бразильский теннисист.
 Соуза, Жуан (род. 1989) — португальский теннисист.